Josep Maria Roca i Bigas (né en 1981), joueur de rink hockey ;
  (1863-1934), homme d'affaires porto-ricain ;
 Núria López-Bigas (née en 1975), biologiste catalane ;
 Pedro Bigas Rigo (né en 1990), footballeur espagnol.